Brabenec ist der Familienname folgender Personen:
 Jiří Brabenec (1911–1983), tschechischer Science-Fiction-Autor
 Josef Brabenec (* 1957), kanadischer Tennisspieler
 Kamil Brabenec (* 1951), tschechoslowakischer Fußballspieler
 Vratislav Brabenec (* 1943), tschechischer Jazzmusiker und Autor